Stade Pierre de Coubertin – impianto sportivo di Cannes, in Francia
 Stade Pierre de Coubertin – impianto sportivo di Losanna, in Svizzera
 Stade Pierre de Coubertin – impianto sportivo di Parigi, in Francia